

Geografia 
 Contea di Sutter, contea degli Stati Uniti d'America
 Sutter Creek, città della California
 Sutter – census-designated place della California

Persone 
 Alain Sutter, calciatore svizzero
 Giacomo Sutter, imprenditore svizzero
 John Sutter, pioniere statunitensi di origine svizzero-tedesca
 John Sutter, cestista statunitense
 Ueli Sutter, ciclista svizzero

Altro
 Gruppo Sutter, gruppo industriale svizzero-italiano
 Sutter, nome di una sottofamiglia delle farfalle e falene endemiche dell'Italia